Mexikó
Tlalnepantla, város México államban
Tlalnepantla, folyó Mexikóban
Tlalnepantla, község Morelos államban